Kubáň může být:

 Kubáň – historický region v jižním Rusku spojený s dějinami Kozáků
 Kubáň (řeka) – řeka protékající stejnojmenným regionem

příjmení osob
 Lukáš Kubáň (* 1987) – český fotbalista, vicemistr světa do 20 let (2007)
 Ľudovít Kubáň (* 1932) – slovenský fotbalista
 Metoděj Kubáň (1885–1942) – český katolický duchovní, generál československé armádní duchovní správy.

podobné články
 FK Kubáň Krasnodar – ruský fotbalový klub

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení